Labé ist eine Stadt in Guinea. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Region und Präfektur Labé sowie Zentrum der geografischen Region Fouta Djallon. Unweit der Stadt entspringt der Fluss Gambia, der nach Norden und Westen fließt und in Gambia in den Atlantik mündet.

Die Einwohner Labés sind überwiegend Fulbe, Verkehrssprache ist neben dem offiziellen Französisch das Fulfulde. Handwerk (Weberei, Schuhmacherei), Handel und Landwirtschaft (Honig) prägen das Wirtschaftsleben der Stadt und ihrer Umgebung. Labé gilt als islamische Hochburg Guineas.

Geschichte 
Die Stadt wurde um 1755 von Karamoko Alpha gegründet, einem religiösen Führer, der im 18. Jahrhundert den Islam im Fouta Djallon verbreitete. 1898 wird die Provinz Labé zu einem eigenständigen Königreich im Fouta Djallon (Fulbe-Theokratie). Labé etabliert sich neben Timbo als zweite Hauptstadt des Fouta; 1901 ist die Aufteilung in zwei Regionen abgeschlossen. Mit der Deportation des letzten Königs von Labé, Alpha Yaya 1905 nach Dahomey findet die Fulbe-Theokratie ihr Ende. Unter französischem Protektorat wird der Fouta Djallon administrativ reorganisiert; Labé wird unter dem Gouverneur William Ponty 1912 zur Kreishauptstadt.

1996 betrug die Einwohnerzahl laut einer Zählung 49.479, 2001 64.500 und 2014 bereits 92.654.

Wirtschaft 
Labé ist ein wichtiges Handelszentrum für Vieh, Reis, Hirse und Zitrusfrüchte. Orangen werden sowohl nach Dakar und nach Mamou weitertransportiert, wo sie in einer Fabrik zu Säften, Ölen, Seife und Parfüms verarbeitet werden.

Klimatabelle

Weblinks 

 Labé, Guinea, Website britannica.com (englisch, abgerufen am 11. März 2022)
 Demographische Notizen zur Region Labé (französisch)
 Politische Konstitution Labés vor und in der französischen Kolonialzeit  (französisch)

Einzelnachweise 

Ort in Guinea
Region Labé
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit